Fodor Miklós (1904–2001) magyar-kanadai villamosmérnök
 Fodor Miklós (1908–1997) válogatott magyar kézilabdázó, olimpikon
 Fodor Miklós (?–?) Akadémiai díjas magyar fizikus
 Fodor Miklós (1930) magyar kémikus
 Fodor Miklós (1964–2022) magyar asztaliteniszező, edző, sportvezető